Ornament, adorn o floritura
 Decoració d'ous
 Arts decoratives
 Ofici de decorador o decoradora